Cold Steel… for an Iron Age — третий студийный альбом австралийской блэк/трэш-метал-группы Deströyer 666, выпущенный в июне 2002 года на лейбле Season of Mist. В 2012 году альбом был переиздан на том же лейбле с новой обложкой и бонус-треком «The Dragon». Cold Steel… for an Iron Age стал лучшим блэк-трэш-метал-альбомом по версии журнала Loudwire.

Список композиций

Участники записи 
 S. Berserker — бас-гитара, вокал
 Mersus — ударные
 KK Warslut — гитара, вокал
 Shrapnel — соло-гитара

Примечания 

Альбомы Deströyer 666
Альбомы Season of Mist